Мэри Джейн Рэтбан (, 1860—1943) — американская ученая, зоолог, специалист по ракообразным. С 1884 года и до самой смерти работала в Смитсоновском институте, зачастую без ассистентов. Описала более тысячи новых видов, подвидов и таксонов более высокого уровня.

Биография 
Мэри Джейн Рэтбан родилась 11 июля 1860 года в Буффало, Нью-Йорк, младшей из пяти детей Чарльза Рэтбана и Джейн Фьюри. Её мать умерла, когда Мэри был только год, поэтому она «была предоставлена сама себе». Училась в школе в Буффало, окончила её в 1878-м году, но в колледж так и не поступила.

Мэри Рэтбан, чей рост был не более 1 м 37 см, обладала сильным характером и саркастическим чувством юмора.

Впервые увидела океан в 1881 году, когда сопровождала брата, зоолога Ричарда Рэтбана, в федеральную рыбопромысловую лабораторию Американской комиссии по рыбам и рыболовству на полуострове Кейп-Код, Массачусетс. Брата приняли на работу помощником профессора Йельского университета Эддисона Эмери Веррилла, главным помощником которого в это время был карцинолог Сидни Ирвинг Смит. Мэри помогала категоризировать, сортировать и записывать образцы Смита и с тех пор работала с ракообразными. Три года Мэри работала на добровольных началах, помогая брату, а потом получила место секретаря у Спенсера Фуллертона Бэрда в Смитсоновском институте. Работала в музее института, как правило, без ассистентов. После 28 лет работы её повысили до должности заместителя заведующего музеем, ответственной за отдел ракообразных. В 1915 году, после её выхода на пенсию, Смитсоновский институт присудил Рэтбан звание почётного научного сотрудника, а в 1916 году ей вручили почётный диплом Питтсбургского университета. В 1917 году получила степень доктора философии в Университете Джорджа Вашингтона.

Умерла в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 апреля 1943 года в возрасте 82 лет от осложнений после перелома шейки бедра.

Публикации 
Первую работу Мэри Дж. Рэтбан опубликовала в 1891 г. в соавторстве с Джеймсом Эверардом Бенедиктом, в ней был описан род крабов Panopeus. В последний день 1914 года Мэри Рэтбан вышла на пенсию, но продолжала писать и публиковаться до самой смерти. Её крупнейшая работа — Les crabes d’eau douce («Пресноводные крабы»), изначально была подготовлена для публикации в единственном экземпляре, однако впоследствии была в трёх томах (1904—1906). Всего написала самостоятельно или в соавторстве 166 работ, в том числе, описания 1147 новых видов и подвидов, 63 новых родов, одного подсемейства, 3 семейств и надсемейства, а также ввела множество новых терминов. Среди таксонов, впервые описанных Рэтбан, — важнейшие промысловые виды, такие, как атлантический голубой краб Callinectes sapidus и краб-стригун Chionoecetes bairdi.

Таксоны 
Таксоны, названные в честь Мэри Дж. Рэтбан:

 Hamatoscalpellum rathbunae (Pilsbry, 1907)
 Maera rathbunae Pearse, 1908
 Paromola rathbuni Porter Mosso, 1908
 Synalphaeus rathbunae Coutiere, 1909
 Candidiopotamon rathbunae De Man, 1914
 Pasiphaea rathbunae (Stebbing, 1914)
 Petrolisthes rathbunae Schmitt, 1916
 Periclimenes rathbunae Schmitt, 1924
 Alpheus rathbunae (Schmitt, 1924)
 Campylonotus rathbunae Schmitt, 1926
 Callinectes rathbunae Contreras, 1930
 Eriosachila rathbunae Maury, 1930
 Tritodynamia rathbunae Shen, 1932
 Sacculina rathbunae Boschma, 1933
 Pinnixa rathbunae Sakai, 1934
 Emerita rathbunae Schmitt, 1935
 Callianassa rathbunae Schmitt, 1935
 Solenocera rathbunae Ramadan, 1938
 Thunor rathbunae Armstrong, 1949
 Lysmata rathbunae Chace, 1970
 Xanthias rathbunae Takeda, 1976
 Cyphocarcinus rathbunae Griffin & Tranter, 1986
 Asterias rathbunae Britajev, 1989
 Lophaxius rathbunae Kensley, 1989
 Rhynchocinetes rathbunae Okuno, 1996
 Palaeopinnixa rathbunae Schweitzer & Feldmann, 2000
 Marratha Ng & Clark, 2003

Примечания

Ссылки 
Mary Jane Rathbun Papers, 1886-1938 and undated from the Smithsonian Institution Archives

Женщины-учёные
Зоологи по алфавиту
Зоологи США